Alternanz (von mittellateinisch alternantia, französisch alternance) steht für:

 Alternanz (Linguistik), ein Morphem, das je nach Kontext variierende oder alternierende Aussprachen hat
 Alternanz (Obstbau), die Schwankung des Fruchtertrages im zweijährlichen Rhythmus an Obstbäumen
 in der Verslehre ein regelmäßiger Wechsel zwischen männlichen und weiblichen Reimen, siehe Reimalternanz

Siehe auch:
 Alternation